Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 114 dans le monde.

Canada 
 Route 114 (Nouveau-Brunswick)

Finlande 
 Route régionale 114

France 
 Route nationale 114 (Route déclassée)
 Route départementale 114 dans les Yvelines

Italie 
 Route nationale 114 (Italie)